Arago er et efternavn, der henviser til bland andre:

 François Arago (1786—1853) — fransk matematiker, fysiker, astronom og politiker
 Jacques Arago (1790—1855) — fransk forfatter
 Étienne Arago (1802—1892) — fransk forfatter og politiker
 Emmanuel Arago (1812—1896) — fransk politiker

Se også 

 Arago (månekrater)